JPP (band), muziekgroep uit Finland
 Juntos Pelo Povo, Portugese politieke partij op Madeira
 Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics, wetenschappelijk tijdschrift in India
 Journal of Pediatric Psychology, wetenschappelijk tijdschrift van Oxford University Press
 Jason Pierre-Paul (1989), Amerikaans speler van American football en Gridiron Football
 Jean-Pierre Papin (1963), voormalig Frans profvoetballer
 Reviens, JPP, reviens, een videoclip van Les Guignols over Jean-Pierre Papin